Дике Нумеро Уно има више значења:

 Дике Нумеро Уно (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дике Нумеро Уно (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику